«Джек Ричер, или Личный интерес» () — роман английского писателя Ли Чайлда, вышедший в 2014 году. Девятнадцатая книга из серии о бывшем военном полицейском Джеке Ричере. В сентябре 2014 года роман возглавил список бестселлеров по версии «The New York Times».

Сюжет 
В президента Франции стреляют со значительного расстояния. Снайперов, способных на такой выстрел, не много. Один из подозреваемых — американец Джон Котт, освободившийся после пятнадцати лет тюремного заключения. Генерал О’Дей находит бывшего военного полицейского Джека Ричера и поручает ему поймать Котта. Вместе с служащей Госдепартамента Кейси Найс он направляется в Париж, чтобы узнать, кто стоит за попыткой убийства, а также не дать сорвать предстоящий саммит Большой восьмёрки в Лондоне.

В британской столице Ричер сталкивается с английскими и сербскими гангстерами, а также находит и убивает Котта. Затем он возвращается в США, чтобы встретиться с О'Деем, которого обвиняет в заговоре и доводит до самоубийства.

Награды и номинации 
2014 — Международная премия от издательства «RBA» (Испания) за лучшее криминальное произведение.
2014 — Номинация на Specsavers' National Book Award в категории «Триллер года»

Примечания

Ссылки 

 http://www.leechild.com/books/personal.php
 https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/lee-child/personal/
 http://detectivemethod.ru/rvw/series-of-jack-reacher/
 https://www.theguardian.com/books/2014/sep/04/personal-lee-child-review-novel-jack-reacher
 https://www.databazeknih.cz/knihy/jack-reacher-pomsta-239939
 https://www.bertrandeditora.pt/produtos/ficha/uma-questao-pessoal/16806188

Романы 2014 года
Романы-триллеры
Романы Ли Чайлда